3 miejscowości w Polsce: 
 Zatyki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Zalewo 
 Zatyki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Olecko 
 Zatyki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Gołdap